Osoby o nazwisku Klinghoffer
 Jicchak(-Hans) Klinghoffer (1905–1990) – austriacki-izraelski prawnik i polityk
 Leon Klinghoffer (1916–1985) – amerykański przedsiębiorca, ofiara terroryzmu
 Josh Klinghoffer (ur. 1979) – amerykański multiinstrumentalista
 David Klinghoffer – amerykański ortodoksyjny żydowski pisarz i eseista